Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2018 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло с 10 по 16 декабря в Дамфрисе Великобритания и с 10 по 16 января в Белграде Сербия.

Регламент турнира 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получит право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2019 года, а команда, занявшая последнее место, перейдет в группу B второго дивизиона чемпионата мира 2019 года.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получит право играть в группе А, а команда, занявшая последнее место, перейдет в группу A третьего дивизиона чемпионата мира 2019 года.

Определения места проведения 
Места проведения турнира были определены на ежегодном конгрессе ИИХФ, который состоялся в Кёльне во время чемпионата мира 2017 года.

В группе А с шотландским городом конкурировал румынский Брашов; а в группе В кандидатуры были предложены Хорватией (Загреб), Мексикой (Мехико) и Турцией (Анкара).

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 12 национальных команд. Сборная Великобритании пришла из первого дивизиона, сборная Турции пришла из третьего дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа A

Группа B

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2017 года.

 Группа А

Главные судьи
  Миха Байт
  Адам Кика
  Йоонас Кова
  Андрей Симанков

Линейные судьи
  Седрик Борга
  Николас Бриганти
  Кристиан Кристели
  Эндрю Дальтон
  Элли Флокхарт
  Мадс Мандруп
  Никита Вилюгин

 Группа В

Главные судьи
  Михал Баца
  Даниэль Эрикссон
  Александр Соин
  Рамон Стеркенс

Линейные судьи
  Тибор Фазекаш
  Оли Гуннарссон
  Флавиус Крисан Хунор
  Келси Махони
  Тимур Морев
  Давид Пердув
  Николас Фербругген

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC).

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

Примечания

Ссылки 
 
 

2017 год в хоккее
2018 год в хоккее
Хоккей
Хоккей
М2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Великобритании
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Сербии
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Великобритании
Чемпионаты мира в Сербии